Tjalling Petrus Tresling (1809-1844), advocaat en Tweede Kamerlid
 Tjalling Petrus Tresling (1844-1906), burgemeester